Delangle är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Claude Delangle (född 1957), fransk klassisk saxofonist 
 Claude Alphonse Delangle (1797–1869), fransk jurist och politiker

Franska efternamn